Телевизионная драма — телевизионный жанр.

Телевизионная драма также может означать:

 Арабская телевизионная драма
 Гонконгская телевизионная драма
 Китайская телевизионная драма
 Корейская телевизионная драма
 Турецкая телевизионная драма
 Филиппинская телевизионная драма
 Японская телевизионная драма